Giuseppe Filippi - vescovo cattolico italiano, vescovo di Kotido in Uganda
Giuseppe Filippi - pioniere del cinema in italiano, uno dei primi operatori Lumière